USS Preble je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Preble (DD-12) 
 USS Preble (DDG-88) 
 USS Preble (DD-345) 
 USS Preble (DDG-46)  
 USS Preble (DL-15)

Preble